Miejscowości w USA:
 Peculiar – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
Gminy w USA:
 Peculiar (ang. Peculiar Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cass